Geovanis Cassiani Gómez (Turbo, 10 de janeiro de 1970) é um ex-futebolista colombiano, que atuava como zagueiro. Irmão mais novo do também exfutebolista colombiano Francisco Cassiani.

Carreira 
Em sua carreira, atuou por Atlético Nacional, América de Cali, Junior e Tolima. Encerrou precocemente sua carreira em 2001, de volta ao Atlético Nacional.

Seleção 
Pela Seleção Colombiana de Futebol, Cassiani disputou sete partidas entre 1990 e 1997, estando presente na Copa de 1990, a primeira disputada pelo seu país desde 1962, como substituição de última hora dos Cafeteros pela lesão de John Jairo Tréllez.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Atlético Nacional
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Futebolistas olímpicos da Colômbia
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol